Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 191001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 17 grudnia 2001 do 6 grudnia 2005. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

191001-191100

191101-191200

191201-191300

191301-191400

191401-191500

191501-191600

191601-191700

191701-191800

191801-191900

191901-192000

Przypisy 

Lista planetoid 191001-192000